Seegert ist der Familienname folgender Personen:
 Anke Seegert (* 1966), deutsche Landschaftsarchitektin, Professorin für Pflanzenverwendung und stellvertretende Gartendirektorin der Herrenhäuser Gärten
 Bruno Seegert (1885–1953), deutscher Photochemiker
 Marcel Seegert (* 1994), deutscher Fußballspieler
 Nolan Seegert (* 1992), deutscher Eiskunstläufer
 Olaf Seegert (* 1982), deutscher Handballspieler